Paul Lombard peut faire référence à :
 Paul Lombard (1889-19..), homme de lettres français, critique littéraire sous le pseudonyme de Louis Méritan
 Paul Lombard (1927-2017), avocat et écrivain français ;
 Paul Lombard (1927-2020), homme politique français, maire de Martigues de 1968 à 2009.